Перелески — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Перелески — село в Денисовском районе Костанайской области.

Россия 
 Перелески — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Перелески — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Перелески — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Перелески — посёлок в Городищенском районе Пензенской области.
 Перелески — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Украина 
 Перелески — село в Барском районе Винницкой области.
 Перелески — село в Бродовском районе Львовской области.
 Перелески — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Перелески — село в Лебединском районе Сумской области.